

Geografia 
 Flat Top – montagna della Dipendenza di Ross in Antartide
 Flat Top – montagna della Terra di Coats in Antartide
 Flat Top – montagna della Georgia, USA
 Flat Top – comunità non incorporata della Contea di Bibb, Alabama, USA
 Flat Top – comunità non incorporata della Contea di Jefferson, Alabama, USA
 Flat Top – comunità non incorporata della Virginia, USA
 Flat Top – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, USA
 Flat Top Island – isola del Queensland, Australia
 Flat Top Island – isola della Tasmania, Australia
 Flattop Island – isola del Nunavut, Canada
 Flattop Island – isola dello stato di Washington, USA

Personaggi immaginari 
 Flat-Top – personaggio dei fumetti Harvey Comics
 Flattop – personaggio dei Transformers
 Testa Piatta (Flattop) – personaggio del fumetto Dick Tracy

Altro 
 Flat Top – film del 1952 diretto da Lesley Selander
 Flat Top – singolo dei Goo Goo Dolls del 1995